Institute of Contemporary Art – museo di Boston, negli Stati Uniti d'America
 Institute of Contemporary Art – museo di Filadelfia, negli Stati Uniti d'America
 Institute of Contemporary Art – museo di Miami, negli Stati Uniti d'America
 Institute of Contemporary Arts – museo di Londra, nel Regno Unito